Arias (plaats), een plaats in Argentinië
Arias (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie nachtpauwogen
Arias inbio, een vlinder van bovenstaand geslacht

Personen:
Antonio Arias (1972), een Paraguayaans voetbalscheidsrechter
Carlos Andrés Arias (1986), een Chileens doelman
Carlos Erwin Arias (1980), een Boliviaans doelman
Carolina Arias (1990), een Colombiaans voetbalster
Jafar Arias (1995), een Nederlands-Curaçaos voetballer
Jorge Arias (1977) alias 'Hunico' en 'Sin Cara', een Mexicaans-Amerikaans professioneel worstelaar
Julien Arias (1983), een Frans rugbyspeler
Moisés Arias (1994), een Amerikaans acteur en zanger
Nataly Arias (1986), een Colombiaans voetbalster
Óscar Arias (1940), een Costa Ricaans politicus
Santiago Arias (1992), een Colombiaans profvoetballer
Yancey Arias (1971), een Amerikaans acteur
Miguel Arias Cañete (1950), een Spaans politicus en Europees commissaris
Pedro Arias Dávila (±1440–1531), een Spaanse conquistador
Paula Arias Manjón (2000), een Spaans tennisspeelster
Carlos Arias Navarro (1908–1989), een Spaans premier en regeringsleider
Carlos Arias Torrico (1956), een Boliviaans voormalig voetballer